Kahoku se poate referi la:

 Municipiul Kakohu, o localitate în Japonia, în prefectura Ishikawa.
 Orașul Kahoku, o localitate în Japonia, în prefectura Yamagata.